Alemão (voetballer, 1961) (°1961), voetbalnaam van Ricardo Rogério de Brito
 Alemão (1984−2007), voetbalnaam van Carlos Adriano de Jesus Soares
 José Carlos Tofolo Júnior (°1989), voetbalnaam Alemão